Bandar Abbas – città dell'Iran
Bandar – upazila del Bangladesh situato nella divisione di Dacca
Bandar – thana del Bangladesh situato nella divisione di Chittagong